Misar ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Misar (1945–2017), österreichischer Schauspieler
 Johann Misar (1945–2017), österreichischer Schauspieler
 Paul Misar (* 1964), österreichischer Autor, Investor und Unternehmer